Příjmení Mžyk, přechýleně Mžyková, nosí více osobností:

 Josef Mžyk (* 1944) – český malíř a grafik
 Ladislav Mžyk (1944–2008) – český fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Polská příjmení
Česká příjmení